Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2011/12 war die 30. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Swiss Mobiliar League nahmen 12 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kamen und der Rest in zwei Playoutpartien bestimmte, wer gegen die zwei Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthielt zehn Vereine, wobei ebenfalls die letzten zwei in die Auf-/Abstiegsspiele mussten.

Schweizer Meister wurde bereits wie in den Vorjahren der SV Wiler-Ersigen, der die Meisterschaft dominiert hat und sich damit seinen 8. Meistertitel sicherte.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Neunt- gegen den Zwölftplatzierten sowie der Zehnt- gegen den Elftplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Seven gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele SML/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der SML in einer Best-of-Five-Serie gegen die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B antreten.

Damit steigt der Unihockey Mittelland in die Swiss Mobiliar League auf.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs werden in einem Best-of-Five-Modus gespielt, wobei zuerst die Dritt- bis Sechstplatzierten untereinander ausspielen, wer im Finale gegen die beiden Erstplatzierten um die Teilnahme an den Auf-/Abstiegsspielen kämpft.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Siebent- gegen den Zehntplatzierten sowie der Acht- gegen den Neuntplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsrunden teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die beiden Erstplatzierten der 1. Liga-Gruppen antreten.

UHC Lok Reinach stieg damit in die 1. Liga ab und wurde innerhalb zwei Saisons von der höchsten Spielklasse in die Drittklassigkeit durchgereicht.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2011
Unihockey 2012
Männerunihockeywettbewerb